White Stone ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 White Stone (South Carolina)
 White Stone (Texas)
 White Stone (Virginia)
Siehe auch:
 Whitestone
 Whitstone
 Weißer Stein